Ernesto Rafael Correa Gatica (1 de mayo 1941) es un agrónomo, empresario y dirigente gremial chileno, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la organización empresarial más antigua del país andino.

Hijo del agricultor Ernesto Correa Opazo y de María Eugenia Gatica Schempp, en 1966 se tituló como ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En 1981 fue elegido consejero de la SNA, cargo que mantuvo por décadas.

Fue máximo líder de la entidad entre 1993 y 1997. Entre los mayores logros de su gestión se cuenta haber dado señales de unidad en el sector y el impulso que dio a un plan para integrar a los gremios regionales.

En su fundo de Mulchén, en la zona centro-sur del país, se concentró en la agricultura tradicional, a través del trigo, la cebada y el azúcar, aunque también dejó espacio para ganado y plantaciones forestales.

Casado con María Teresa Elizalde, tiene cuatro hijos.

Referencias 

Presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (Chile)
Agrónomos de Chile
Empresarios de Chile
Alumnado de la Universidad de Chile